Homero Guerrero, puede referirse a:

Homero Guerrero, cantautor y músico mexicano fundador del grupo musical «Los Cadetes de Linares».
Homero Guerrero, abogado y político uruguayo.